Szalew (z hebr. שָׁלֵו – spokój, pokój, cisza)

Ludzie noszący nazwisko  Szalew 
 Awner Szalew (ur. 1939) – dyrektor instytutu Jad Waszem
 Me’ir Szalew (ur. 1948) – izraelski pisarz
 Ceruja Szalew (ur. 1959) – izraelska pisarka